Der Name Mars II bezeichnet
 den Marsmond Deimos, siehe Deimos (Mond)
 ein Pkw-Modell von 1966, siehe Electric Fuel Propulsion 
 eine Abkürzung für das modifizierte Mittlere Artillerieraketensystem (MARS II)